Phoenix Building ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Phoenix Building (Plymouth County, Massachusetts), ID-Nr. 89000220
 Phoenix Building (Suffolk County, Massachusetts), ID-Nr. 86003905
 Phoenix Building (New York), ID-Nr. 74001257